Fortín de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fortín de Juárez, Santa Catarina Ticuá, ort, Oaxaca, 
 Fortín de Juárez, Santa Lucía Monteverde, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar